Борис Каваца (Милано, 2. фебруар 1939) је југословенски и словеначки глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1967. || Прича које нема || /
|-
| 1968. || -{Operation Cross Eagles}- || Леасцо
|-
| 1968. || Пета заседа || Комисар Илија
|-
| 1969. || -{La porta del cannone}- || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1970. || Са друге стране || /
|-
| 1973. || Бегунац || Ернест
|-
| 1974. || -{Ein langer Ritt nach Eden}- || /
|-
| 1975. || Муке по Мати || Мате
|-
| 1976. || Беле траве || /
|-
| 1976. || Удовиштво Каролине Жашлер || Тенор
|-
| 1977. || Микеланђело Буонароти || Микеланђело
|-
| 1977. || То со гади || Тони
|-
| 1979. || Тражења || Цирил
|-
| 1979. || Грч || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1980. || Наша крајевна скупност (ТВ серија) || /
|-
| 1982. || Црвени буги || Макс
|-
| 1984. || Весела свадба || плебанус Клекл
|-
| 1984. || Године одлуке || Отац
|-
| 1985. || Дочек (ТВ филм)|| /
|-
| 1986. || Корморан || Макс
|-
| 1987. || Љубав нас све води у пропаст (ТВ филм)|| Тавчар
|-
| 1987. || Био једном један Снешко || Том Тонери
|-
| 1988. || У средини мојих дана || Марко
|-
| 1988. || Вила Орхидеја || /
|-
| 1988. || Браћа по матери || /
|-
| 1988. || Тринајстица (ТВ филм) || /
|-
| 1988 1989. || -{Ringstraßenpalais}- (ТВ серија) || Масимо
|-
| 1989. || Адађо (ТВ филм)|| Иво
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1990. || Силицијев хоризонт (кратки филм) || /
|-
| 1990. || До краја и даље || Поднаредник
|-
| 1991. || Пример Феликс Лангус али Како ујети свободо || Феликс Лангус
|-
| 1991. || Метуљцица: 1 дел (кратки филм)|| /
|-
| 1991. || Триангел || /
|-
| 1992. || Гyпсy Еyес || Ото
|-
| 1996. || Чамчатка || Мајор
|-
| 1997. || Херзог || /
|-
| 1998. || Блуес за Саро || /
|-
| 1999. || Дубровачки сутон || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2006. || Кратки спојеви || Митја'с дад
|-
| 2008. || Хит полетја || Кобал
|-
| 2008. || Всакдан ни всак дан || Клемен
|-
| 2008. || Морје в часу мрка || Вал Себалд
|-
| 2009. || Ловец облаков (кратки филм)|| Олд Цлоуд Цатцхер
|-
| 2009. || Робутање корузе (кратки филм) || Олд Ман
|-
| 2009. || Осебна пртљага || Игнац
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е
|-
| 2010. || Пиран-Пирано || Антонио
|-
| 2011. || -{A halálba táncoltatott leány}- || Гyула Удварос Ср
|-
| 2012. || Нахрани ме з беседами || Јанез
|-
| 2015. || Почивали у миру (ТВ серија)|| Бруно Вилински
|-
| 2017. || Анина провизија || Бозо
|-
| 2017. || -{The Miner}- || /
|-
| 2017. || Јаз сем (кратки филм)|| Сусед
|}

Сценариста 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1980
!1990
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|1
|2
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|2
|1
|3
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е_
|-
| 1986. || Корморан || /
|-
| 1988. || Тринајстица || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1991. || Пример Феликс Лангус али Како ујети свободо || /
|}

Селф 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!2010
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | Документарни филм
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|3
|3
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е
|-
| 2016. || Селфие брез ретусе || Лично
|-
| 2016. || Од близу || Лично
|-
| 2017. || Всака добра згодба је љубезенска згодба || Лично
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1939.
Словеначки глумци
Југословенски глумци
Добитници награде Цар Константин